Алекса́ндровка — название населённых пунктов. Александровка — самое распространённое название населённого пункта в России (329 населённых пунктов).

Абхазия 
 Согласно административному делению Грузии входит в её состав, де-факто частично признанное государство Республика Абхазия
 Александровка — село в Гульрипшском районе.

Азербайджан 
 Александровка — прежнее название села Шахрияр в Сабирабадском районе.
 Александровка — до 1992 года название села Гёдекли в Хачмазском районе.

Армения 
 Александровка (позже Максим Горький) — до 1939 года название села Бовадзор Лорийской области.
 Александровка — до 1946 года название села Чкаловка Гехаркуникской области.
 Александровка — до 1935 года название села Гарибджанян Ширакской области.

Белоруссия 
Брестская область
 Александровка — деревня в Пружанском районе.

Гомельская область
 Александровка — деревня в Брагинском районе.
 Александровка — деревня в Гусевицком сельсовете Буда-Кошелёвского района.
 Александровка — деревня в Рогинском сельсовете Буда-Кошелёвского района.
 Александровка — деревня в Широковском сельсовете Буда-Кошелёвского района.
 Александровка — деревня в Гомельском районе.
 Александровка — деревня в Ельском районе.
 Александровка — посёлок в Майском сельсовете Жлобинского района.
 Александровка — деревня в Щедринском сельсовете Жлобинского района.
 Александровка — деревня в Калинковичском районе.
 Александровка — деревня в Кормянском районе.
 Александровка — деревня в Наровлянском районе.
 Александровка — деревня в Речицком районе.
 Александровка — деревня в Рогачёвском районе.
 Александровка — деревня в Светлогорском районе.

Гродненская область
 Александровка — деревня в Волковысском сельсовете Волковысского района.
 Александровка — деревня в Волповском сельсовете Волковысского района.
 Александровка — деревня в Ошмянском районе.
 Александровка — деревня в Щучинском районе.

Минская область
 Александровка — деревня в Любанском районе.
 Александровка — деревня в Стародорожском районе.
 Александровка — деревня в Червенском районе.

Могилёвская область
 Александровка — деревня в Дрибинском районе.
 Александровка — деревня в Кличевском районе.
 Александровка — деревня в Осиповичском районе.
 Александровка — деревня в Чаусском районе.
 Александровка — деревня в Шкловском районе.

Германия 
 Александровка — анклав русской архитектуры XIX века в Потсдаме.

Грузия 
 Александровка (позже Ульяновка) — прежнее название села Илиацминда в Сигнахском муниципалитете края Кахетия.

Казахстан 
Акмолинская область
 Александровка — село, с 2007 года села Жибек Жолы, Аршалынский район.
 Александровка — село, с 1990-х годов села Кенесары, Бурабайский район.

Актюбинская область
 Александровка — село, с 2007 года села Шамши Калдаяков, Каргалинский район.

Алматинская область
 Александровка — прежнее название села Саймасай, Енбекшиказахский район.

Восточно-Казахстанская область
 Александровка — село в Глубоковском районе, ликвидировано в 1999 году.
 Александровка — село в Ново-Бухтарминской поселковой администрации Зыряновского района.
 Александровка — село в Средигорненском сельском округе Зыряновского района.

Западно-Казахстанская область
 Александровка — до 2020 года название села Достык в Бурлинском районе.

Костанайская область
 Александровка — село в Костанайском районе.

Павлодарская область
 Александровка — село в Баянаульском районе.
 Александровка — село в Щербактинском районе.

Северо-Казахстанская область
 Александровка — село в Есильском районе.
 Александровка — село в районе Магжана Жумабаева.

Южно-Казахстанская область
 Александровка — до 1990-х годов название села Достык в Толебийском районе.

Киргизия 
 Александровка — село в Московском районе Чуйской области.
 Александровка (позже Кировское) — прежнее название села Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района Таласской области.

Молдавия 
 Александровка — село в Кантемирском районе.
 Александровка — село в Флорештском районе.
 Александровка — село в Яловенском районе.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Александровка — село в Каменском районе.

Россия 
Республика Алтай
 Александровка — село в Майминском районе.

Алтайский край
 Александровка — посёлок в Благовещенском районе.
 Александровка — село в Завьяловском районе.
 Александровка — посёлок в Калманском районе.
 Александровка — село в Локтевском районе.
 Александровка — посёлок в Немецком национальном районе.
 Александровка — село в Смоленском районе.
 Александровка — село в Солонешенском районе.
 Александровка — село в Суетском районе.
 Александровка — село в Табунском районе.

Амурская область
 Александровка — село в Зейском районе.
 Александровка — упразднённая деревня в Селемджинском районе.

Башкирия
 Александровка — деревня в Альшеевском районе.
 Александровка — деревня в Аургазинском районе.
 Александровка — деревня в Бакалинском районе.
 Александровка — деревня в Белорецком.
 Александровка — деревня в Бижбулякском районе.
 Александровка — хутор в Бирском районе.
 Александровка — деревня в Благовещенском районе, Саннинский сельсовет.
 Александровка — деревня в Благовещенском районе, Бедеево-Полянский сельсовет.
 Александровка — деревня в Давлекановском районе.
 Александровка — село в Кармаскалинском районе, Камышлинский сельсовет.
 Александровка — село в Караидельском районе.
 Александровка — село в Кармаскалинском районе, Бузовьязовский сельсовет.
 Александровка — деревня в Калтасинском районе.
 Александровка — село в Кугарчинском районе.
 Александровка — село в Мелеузовском районе, Александровский сельсовет.
 Александровка — деревня в Мелеузовском районе, Партизанский сельсовет, упразднена в 1979 года.
 Александровка — деревня в Туймазинском районе.
 Александровка — деревня в Чишминском районе.

 Белгородская область
 Александровка — село в Волоконовском районе.
 Александровка — село в Корочанском районе.
 Александровка — село в Ракитянском районе.
 Александровка — село в Чернянском районе.
 Александровка — хутор в Шебекинском районе, Белоколодезянское сельское поселение.
 Александровка — село в Шебекинском районе, Бершаковское сельское поселение.

Брянская область
 Александровка — деревня в Жуковском районе.
 Александровка — деревня в Клетнянском районе.
 Александровка — деревня в Почепском районе.
 Александровка — посёлок в Суражском районе.
 Александровка — посёлок в Унечском районе.

Владимирская область
 Александровка — одно из старых названий деревни Мележа в Киржаческом районе.
 Александровка — деревня в Гусь-Хрустальном районе, сельское поселение «Посёлок Анопино».
 Александровка — деревня в Гусь-Хрустальном районе, Уляхинское сельское поселение.
 Александровка — село в Муромском районе.

Волгоградская область
 Александровка — село в Быковском районе.
 Александровка — село в Жирновском районе.
 Александровка — село в Иловлинском районе.
 Александровка — село в Камышинском районе.
 Александровка — село в Киквидзенском районе.

Вологодская область
 Александровка — деревня в Междуреченском районе.

Воронежская область
 Александровка — посёлок в Аннинском районе.
 Александровка — село в Верхнехавском районе.
 Александровка — село в Новоусманском районе.
 Александровка — хутор в Острогожском районе.
 Александровка — село в Павловском районе.
 Александровка — село в Панинском районе.
 Александровка — хутор в Петропавловском районе.
 Александровка — село в Россошанском районе.
 Александровка — деревня в Семилукском районе.
 Александровка — село в Таловском районе.
 Александровка — посёлок в Терновском районе.
 Александровка — село в Терновском районе.
 Александровка — село в Эртильском районе.

Дагестан
 Александровка — прежнее название кутана Львовский № 6 Казбековского района.

Забайкальский край
 Александровка — село в Красночикойском районе.
 Александровка — село в Читинском районе.

Иркутская область
 Александровка — село в Братском районе.
 Александровка — деревня в Тулунском районе, Бурхунское сельское поселение.
 Александровка — деревня в Тулунском районе, Мугунское муниципальное образование.

Калининградская область
 Александровка — посёлок в Зеленоградском районе.
 Александровка — посёлок в Полесском районе.

Калужская область
 Александровка — деревня в Думиничском районе.
 Александровка — деревня в Жуковском районе, сельское поселение село Высокиничи.
 Александровка — деревня в Жуковском районе, сельское поселение село Совхоз «Победа».
 Александровка — деревня в Куйбышевском районе.
 Александровка — деревня в Медынском районе.
 Александровка — деревня в Мещовском районе.
 Александровка — деревня в Сухиничском районе.
 Александровка — деревня в Ульяновском районе.
 Александровка — деревня в Ферзиковском районе, у д. Хомяково.
 Александровка — деревня в Ферзиковском районе, у д. Никольское.
 Александровка — деревня в Юхновском районе.

Кемеровская область
 Александровка — деревня в Кемеровском районе.
 Александровка — деревня в составе города Киселёвск.
 Александровка — деревня в Прокопьевском районе.

Костромская область
 Александровка — деревня в Нерехтском районе.

Краснодарский край
 Александровка — село в Ейском районе.
 Александровка — село в Кущёвском районе.

Красноярский край
 Александровка — деревня в Бирилюсском районе.
 Александровка — село в Боготольском районе.
 Александровка — деревня в Большеулуйском районе.
 Александровка — село в Ирбейском районе.
 Александровка — село в Казачинском районе.
 Александровка — деревня в Краснотуранском районе.
 Александровка — деревня в Нижнеингашском районе.
 Александровка — село в Рыбинском районе.
 Александровка — деревня в Шарыповском районе.

Крым
 Александровка — село в Белогорском районе.
 Александровка — село в Красногвардейском районе.
 Александровка — посёлок в Симферопольском районе.
 Александровка — упразднённое село в Сакском районе.
 Александровка — упразднённое село в Советском районе.
 Александровка — исчезнувшее село в Ленинском районе.

Курганская область
 Александровка — деревня в Лебяжьевском районе.
 Александровка — деревня в Половинском районе.

Курская область
 Александровка — посёлок в Дмитриевском районе.
 Александровка — посёлок в Железногорском районе.
 Александровка — деревня в Золотухинском районе, Будановский сельсовет.
 Александровка — деревня в Золотухинском районе, Дмитриевский сельсовет.
 Александровка — хутор в Конышёвском районе.
 Александровка — село в Кореневском районе.
 Александровка — деревня в Курском районе, Брежневский сельсовет.
 Александровка — деревня в Курском районе, Новопоселеновский сельсовет.
 Александровка — деревня в Льговском районе.
 Александровка — деревня в Мантуровском районе, Репецкий сельсовет.
 Александровка — деревня в Мантуровском районе, Ястребовский сельсовет.
 Александровка — деревня в Медвенском районе, Гостомлянский сельсовет.
 Александровка — деревня в Медвенском районе, Нижнереутчанский сельсовет.
 Александровка — деревня в Рыльском районе.
 Александровка — деревня в Советском районе, Александровский сельсовет.
 Александровка — деревня в Советском районе, Михайлоанненский сельсовет.
 Александровка — деревня в Солнцевском районе.
 Александровка — до 1925 г. название деревни Милютино в Льговском районе.

Ленинградская область
 Александровка — посёлок в Выборгском районе.
 Александровка — деревня в Гатчинском районе.
 Александровка — деревня в Кировском районе.
 Александровка — деревня в Лужском районе.
 Александровка — деревня в Тосненском районе.

Липецкая область
 Александровка — деревня в Воловском районе.
 Александровка — деревня в Грязинском районе, Верхнетелелюйский сельсовет.
 Александровка — деревня в Грязинском районе, Кузовский сельсовет.
 Александровка — деревня в Данковском районе.
 Александровка — село в Добринском районе, Новочеркутинский сельсовет.
 Александровка — деревня в Добринском районе, Среднематренский сельсовет.
 Александровка — деревня в Долгоруковском районе.
 Александровка — деревня в Елецком районе.
 Александровка — деревня в Задонском районе, упразднена в 2001 г.
 Александровка ― село в Александровском сельсовете Краснинского района.
 Александровка ― деревня в Суходольском сельсовете Краснинского района.
 Александровка — село в Липецком районе.
 Александровка — деревня в Становлянском районе.
 Александровка — деревня в Тербунском районе.

Марий Эл
 Александровка — деревня в Волжском районе.
 Александровка — деревня в Оршанском районе.
 Александровка — деревня в Советском районе.

Мордовия
 Александровка — посёлок в Большеберезниковском районе.
 Александровка — деревня в Ельниковском районе.
 Александровка — деревня в Инсарском районе.
 Александровка — село в Лямбирском районе.
 Александровка — деревня в Рузаевском районе.
 Александровка — посёлок в Темниковском районе.
 Александровка — деревня в Теньгушевском районе.
 Александровка — деревня в Чамзинском районе.

Москва
 Александровка — бывшая деревня, в 1987 году включена в Зеленоградский административный округ.

Московская область
 Александровка — деревня в городском округе Красногорск.
 Александровка — деревня в Можайском районе.
 Александровка — посёлок в Наро-Фоминском районе.
 Александровка — деревня в городском округе Озёры.
 Александровка — деревня в городском округе Подольск.
 Александровка — посёлок в городском округе Подольск.
 Александровка — деревня в городском округе Серебряные Пруды.

Нижегородская область
 Александровка — село в Ардатовском районе.
 Александровка — деревня в Большеболдинском районе.
 Александровка — деревня в городском округе Бор
 Александровка — деревня в Воротынском районе.
 Александровка — деревня в Воскресенском районе.
 Александровка — деревня в Городецком районе.
 Александровка — в Дальнеконстантиновском районе, Богоявленский сельсовет.
 Александровка — в Дальнеконстантиновском районе, Кужутский сельсовет.
 Александровка — в Лукояновском районе, Лопатинский сельсовет.
 Александровка — в Лукояновском районе, Шандровский сельсовет.
 Александровка — деревня в Павловском районе.
 Александровка — деревня в Городском округе Семёновский.
 Александровка — деревня в Сергачском районе.
 Александровка — село в Сеченовском районе.

Новосибирская область
 Александровка — деревня в Болотнинском районе.
 Александровка — село в Маслянинском районе.

Омская область
 Александровка — село в Азовском немецком национальном районе.
 Александровка — деревня в Колосовском районе.
 Александровка — деревня в Марьяновском районе.
 Александровка — село в Нововаршавском районе.
 Александровка — деревня в Саргатском районе.
 Александровка — село в Тевризском районе.
 Александровка — деревня в Черлакском районе, упразднена в 1962 году.
 Александровка — до 1990 года название села Бостандык в Называевском районе.

Оренбургская область
 Александровка — село в Акбулакском районе.
 Александровка — село в Александровском районе.
 Александровка — деревня в Асекеевском районе.
 Александровка — село в Бузулукском районе.
 Александровка — упразднённое село в Бугурусланском районе. В 1940 году включёно в состав города Бугуруслан.
 Александровка — село в Грачёвском районе.
 Александровка — посёлок в Красногвардейском районе.
 Александровка — село в Матвеевском районе.
 Александровка — село в Новосергиевском районе.
 Александровка — село в Саракташском районе.

Орловская область
 Александровка — деревня в Глазуновском районе, Очкинское сельское поселение.
 Александровка — деревня в Глазуновском районе, Сеньковское сельское поселение; находится у истока Оки.
 Александровка — деревня в Должанском районе.
 Александровка — деревня в Колпнянском районе, Знаменское сельское поселение.
 Александровка — деревня в Колпнянском районе, Карловское сельское поселение.
 Александровка — деревня в Корсаковском районе, Корсаковское сельское поселение.
 Александровка — деревня в Корсаковском районе, Новомихайловское сельское поселение.
 Александровка — деревня в Малоархангельском районе.
 Александровка — деревня в Новосильском районе.
 Александровка — деревня в Орловском районе.
 Александровка — деревня в Покровском районе, Даниловское сельское поселение.
 Александровка — деревня в Покровском районе, Топковское сельское поселение.
 Александровка — деревня в Урицком районе, Городищенское сельское поселение.
 Александровка — деревня в Урицком районе, Подзаваловское сельское поселение.

Пензенская область
 Александровка — деревня в Башмаковском районе, упразднена в 2001 году.
 Александровка — деревня в Бековском районе.
 Александровка — село в Бековском районе.
 Александровка — деревня в Белинском районе, упразднена в 2011 году.
 Александровка — село в Бессоновском районе.
 Александровка — деревня в Бессоновском районе.
 Александровка — село в Городищенском районе.
 Александровка — деревня в Земетчинском районе.
 Александровка — село в Иссинском районе.
 Александровка — село в Каменском районе.
 Александровка — село в Малосердобинском районе.
 Александровка — деревня в Наровчатском районе.
 Александровка — деревня в Нижнеломовском районе.
 Александровка — деревня в Никольском районе.
 Александровка — деревня в Пензенском районе.
 Александровка — село в Пензенском районе.

Приморский край
 Александровка — село в Спасском районе.

Псковская область
 Александровка — деревня в Порховском районе, бывшая Красноармейская волость.
 Александровка — деревня в Порховском районе, Полонская волость.
 Александровка — деревня в Псковском районе.

Ростовская область
 Александровка — село в Азовском районе.
 Александровка — хутор в Аксайском районе.
 Александровка — село в Матвеево-Курганском районе.
 Александровка — слобода в Тарасовском районе.
 Александровка — микрорайон Ростова-на-Дону.
 Александровка — до 1963 г. название хутора Задонский в Азовском районе.
 Александровка — до 1963 г. название хутора Левобережный в Азовском районе.

Рязанская область
 Александровка — деревня в Александро-Невском районе.
 Александровка — деревня в Путятинском районе.
 Александровка — село в Ряжском районе.
 Александровка — деревня в Сапожковском районе.
 Александровка — село в Ухоловском районе.
 Александровка — деревня в Чучковском районе, Пертовское сельское поселение.
 Александровка — деревня в Чучковском районе, Ункосовское сельское поселение.
 Александровка — деревня в Шацком районе, Криволуцкое сельское поселение.
 Александровка — деревня в Шацком районе, Ольховское сельское поселение.
 Александровка — деревня в Шиловском районе.
 Александровка — платформа Московской железной дороги.

Самарская область
 Александровка — село в Безенчукском районе.
 Александровка — село в Большеглушицком районе.
 Александровка — село в Кинельском районе.
 Александровка — село в Кинель-Черкасском районе.
 Александровка — посёлок в Кошкинском районе.
 Александровка — деревня в Красноармейском районе.
 Александровка — село в Похвистневском районе.
 Александровка — село в Ставропольском районе.

Саратовская область
 Александровка — деревня в Аркадакском районе.
 Александровка — деревня в Аткарском районе.
 Александровка — деревня в Аткарском районе, Петровское муниципальное образование, упразднена в 2000 г.
 Александровка — село в Балтайском районе.
 Александровка — село в Вольском районе.
 Александровка — деревня в Духовницком районе.
 Александровка — деревня в Екатериновском районе, упразднена в 2009 году.
 Александровка — село в Марксовском районе.
 Александровка — деревня в Новобурасском районе.
 Александровка — село в Ровенском районе.
 Александровка — деревня в Ртищевском районе, Урусовское сельское поселение
 Александровка — село в Ртищевском районе, Краснозвездинское сельское поселение.
 Александровка — село в Самойловском районе.
 Александровка — село в Саратовском районе.
 Александровка — село в Советском районе.

Свердловская область
 Александровка — деревня в Тугулымском городском округе.

Смоленская область
 Александровка — деревня в Монастырщинском районе.
 Александровка — деревня в Смоленском районе.
 Александровка — деревня в Сычёвском районе.
 Александровка — деревня в Угранском районе.
 Александровка — деревня в Хиславичском районе.
 Александровка — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тамбовская область
 Александровка — село в Знаменском районе.
 Александровка — деревня в Мичуринском районе.
 Александровка — деревня в Мордовском районе.
 Александровка — село в Мордовском районе.
 Александровка — деревня в Моршанском районе.
 Александровка — село в Моршанском районе.
 Александровка — деревня в Мучкапском районе.
 Александровка — село в Никифоровском районе, Екатерининский сельсовет.
 Александровка — село в Никифоровском районе, Озёрский сельсовет.
 Александровка — деревня в Петровском районе.
 Александровка — деревня в Рассказовском районе.
 Александровка — деревня в Ржаксинском районе, Волхонщинский сельсовет.
 Александровка — деревня в Ржаксинском районе, Каменский сельсовет.
 Александровка — деревня в Сампурском районе.
 Александровка — деревня в Сосновском районе.
 Александровка — село в Сосновском районе.
 Александровка — деревня в Староюрьевском районе.
 Александровка — деревня в Тамбовском районе.
 Александровка — деревня в Токарёвском районе.
 Александровка — село в Уваровском районе.

Татарстан
 Александровка — деревня в Азнакаевском районе.
 Александровка — деревня в Алексеевском районе.
 Александровка — село в Бавлинском районе.
 Александровка — посёлок в Кайбицком районе.
 Александровка — посёлок в Лениногорском районе.
 Александровка — деревня в Пестречинском районе.
 Александровка — село в Сармановском районе.
 Александровка — село в Чистопольском районе.

Тверская область
 Александровка — деревня в Вышневолоцком районе.
 Александровка — деревня в Зубцовском районе.
 Александровка — деревня в Калининском районе.
 Александровка — деревня в Краснохолмском районе.
 Александровка — деревня в Оленинском районе.
 Александровка — деревня в Сонковском районе.
 Александровка — деревня в Торжокском районе.

Тульская область
 Александровка — деревня в Алексинском районе.
 Александровка — деревня в Белёвском районе.
 Александровка — деревня в Воловском районе.
 Александровка — деревня в Ефремовском районе.
 Александровка — деревня в Заокском районе.
 Александровка — деревня в Кимовском районе, муниципальное образование Епифанское.
 Александровка — деревня в Кимовском районе, муниципальное образование Новольвовское.
 Александровка — деревня в Киреевском районе.
 Александровка — деревня в Куркинском районе.
 Александровка — деревня в Новомосковском районе.
 Александровка — деревня в Одоевском районе.
 Александровка — в Плавском районе.
 Александровка — деревня в Суворовском районе.
 Александровка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе.
 Александровка — деревня в Чернском районе.

Тюменская область
 Александровка — деревня в Викуловском районе.
 Александровка — село в Нижнетавдинском районе, упразднено в 2004 году.
 Александровка — село в Сладковском районе.
 Александровка — село в Сорокинском районе.
 Александровка — деревня в Ярковском районе.

Ульяновская область
 Александровка — деревня в Карсунском районе.
 Александровка — деревня в Майнском районе.
 Александровка — село в Мелекесском районе.
 Александровка — посёлок в Новомалыклинском районе, Высококолковское сельское поселение.
 Александровка — село в Новомалыклинском районе, Новомалыклинское сельское поселение.
 Александровка — село в Сурском районе.
 Александровка — деревня в Цильнинском районе.

Челябинская область
 Александровка — село в Варненском районе.
 Александровка — село в Еткульском районе.
 Александровка — посёлок в Катав-Ивановском районе.
 Александровка — посёлок в Кусинском районе.

Чувашия
 Александровка — деревня в Комсомольском районе.

Ярославская область
 Александровка — деревня в Брейтовском районе.
 Александровка — деревня в Рыбинском районе.
 Александровка — деревня в Угличском районе.

Турция 
 Александровка — прежнее название села  района Карс ила Карс.

Украина 
Винницкая область
 Александровка — село в Винницком районе.
 Александровка — село в Жмеринском районе.
 Александровка — село в Липовецком районе.
 Александровка — село в Литинском районе.
 Александровка — село в Томашпольском районе.
 Александровка — село в Тростянецком районе.

Волынская область
 Александровка — село в Луцком районе.
 Александровка — село в Рожищенском районе.

Днепропетровская область
 Александровка — село в Днепровском районе.
 Александровка — село в Криничанском районе.
 Александровка — село в Магдалиновском районе.
 Александровка — село в Межевском районе.
 Александровка — село в Никопольском районе.
 Александровка — село в Петропавловском районе.
 Александровка — село в Покровском районе.
 Александровка — село в Солонянском районе.
 Александровка — село в Софиевском районе.
 Александровка — село в Томаковском районе.
 Александровка — село в Широковском районе.
 Александровка — село в Юрьевском районе.

Донецкая область
 Александровка — посёлок в Александровском районе.
 Александровка — посёлок в Краматорском городском совете.
 Александровка — село в Лиманском районе.
 Александровка — посёлок городского типа в Марьинском районе. Фактически контролируется ДНР.
 Александровка — село в Славянском районе.
 Александровка — село в Старобешевском районе. Фактически контролируется ДНР.
 Александровка — поселение на территории современного Донецка. Фактически контролируется ДНР.

Житомирская область
 Александровка — село в Коростенском районе.
 Александровка — село в Новоград-Волынском районе.
 Александровка — село в Романовском районе.

Закарпатская область
 Александровка — село в Хустском районе.

Запорожская область
 Александровка — село в Акимовском районе.
 Александровка — село в Михайловском районе.
 Александровка — село в Приазовском районе.
 Александровка — село в Черниговском районе.
 Александровка — с 1945 года по 1963 год название села Светлое в Токмакском районе.

Киевская область
 Александровка — село в Мироновском районе.

Кировоградская область
 Александровка — село в Александрийском районе.
 Александровка — село в Голованевском районе.
 Александровка — село в Добровеличковском районе.
 Александровка — село в Долинском районе.
 Александровка — посёлок городского типа в Кропивницком районе.
 Александровка — село в Кропивницком районе.
 Александровка — село в Маловисковском районе.
 Александровка — село в Петровском районе.
 Александровка — село в Устиновском районе.

Луганская область
 Александровка — село в Новоайдарском районе.
 Александровка — село в Сватовском районе.
 Александровка — село в Свердловском районе. Фактически контролируется ЛНР.
 Александровка — село в Станично-Луганском районе.

Николаевская область
 Александровка — село в Березанском районе.
 Александровка — посёлок городского типа в Вознесенском районе.
 Александровка — село в Доманёвском районе, Александровский сельский совет.
 Александровка — село в Доманёвском районе, Владимировский сельский совет.
 Александровка — село в Казанковском районе.
 Александровка — село в Новоодесском районе.
 Александровка — село в Снигирёвском районе.

Одесская область
 Александровка — село в Болградском районе.
 Александровка — село в Кодымском районе.
 Александровка — село в Лиманском районе, Александровский сельский совет.
 Александровка — село в Лиманском районе, Новониколаевский сельский совет.
 Александровка — село в Любашёвском районе.
 Александровка — село в Окнянском районе.
 Александровка — село в Подольском районе.
 Александровка — село в Раздельнянском районе.
 Александровка — село в Тарутинском районе.
 Александровка — посёлок в Черноморском городском совете.
 Александровка — село в Ширяевском районе.

Полтавская область
 Александровка — село в Гребёнковском районе.
 Александровка — село в Козельщинском районе.
 Александровка — село в Лубенском районе.
 Александровка — село в Пирятинском районе.
 Александровка — село в Чернухинском районе.

Ровненская область
 Александровка — село в Костопольском районе.
 Александровка — село в Рокитновском районе.

Сумская область
 Александровка — село в Белопольском районе.
 Александровка — село в Бурынском районе.
 Александровка — село в Великописаревском районе.
 Александровка — село в Лебединском районе.
 Александровка — село в Сумском районе.

Харьковская область
 Александровка — село в Барвенковском районе, Гусаровский сельский совет.
 Александровка — село в Барвенковском районе, Подоловский сельский совет.
 Александровка — село в Близнюковском районе.
 Александровка — село в Богодуховском районе.
 Александровка — село в Валковском районе.
 Александровка — село в Зачепиловском районе.
 Александровка — село в Золочевском районе.
 Александровка — село в Изюмском районе.
 Александровка — село в Кегичёвском районе.
 Александровка — село в Красноградском районе.
 Александровка — село в Лозовском районе.
 Александровка — село в Сахновщинском районе.
 Александровка — село в Харьковском районе, Циркуновский сельский совет.
 Александровка — село в Харьковском районе, Яковлевский сельский совет.
 Александровка — село в Шевченковском районе.

Херсонская область
 Александровка — село в Белозёрском районе.
 Александровка (до 2016 г. — Краснознаменка) — село в Голопристанском районе.
 Александровка — село в Каланчакском районе.
 Александровка — село в Новотроицком районе.
 Александровка (до 2016 г. — Птаховка) — село в Скадовском районе.

Хмельницкая область
 Александровка — село в Городокском районе.
 Александровка — село в Старосинявском районе.

Черкасская область
 Александровка — село в Жашковском районе.
 Александровка — посёлок в Звенигородском районе.

Черниговская область
 Александровка — село в Бобровицком районе.
 Александровка — село в Корюковском районе.
 Александровка — село в Репкинском районе.
 Александровка — село в Семёновском районе.
 Александровка — село в Черниговском районе, с 1999 года в составе Чернигова.

Другое 
 Александровка — река в Кемеровской области, приток Кондомы
 Александровка — река на острове Сахалин, левый приток Тыми
 Александровка — улица в Москве
 Александровка — исторический район Санкт-Петербурга
 Александровка — исторический район Ростова-на-Дону
 Александровка — альтернативное название еврейской земледельческой колонии Александрены
 Александрувка — село в Польше.

См. также 
 Александровка-1
 Александровка-2
 Александровка 1-я
 Александровка 2-я
 Александровка 3-я
 Александровка Первая
 Александровка Вторая
 Александровка Донская
 Большая Александровка
 Великая Александровка
 Волчья Александровка
 Заречье-Александровка
 Нижняя Александровка
 Новая Александровка
 Малая Александровка
 Северо-Александровка
 Старая Александровка
 Сельское поселение Александровка
 Таёжно-Александровка
 Улица Александровка
 Юго-Александровка
 Южно-Александровка
 Александрова
 Александровская
 Александровка (остановочный пункт)

Примечания